Sion Nación Santa es un grupo de tres raperos fundado en Barranquilla que se dedican a la música cristiana. La agrupación ha colaborado con artistas como Omy Alka, Lizzy Parra, Daniela Mejía y Kev Miranda, por nombrar algunos.

Han sido galardonados como grupo en Premios El Galardón y Praise Music Awards.

Carrera musical 
Sion Nación Santa es el grupo de música cristiana urbana mas influyente en la Costa Caribe Colombiana. 

Hace 5 años iniciaron su carrera musical, con el sencillo titulado «Cristo es todo», en el que participaron varios artistas de la ciudad de Barranquilla. Dándose a conocer en la región Caribe, ya que esta canción ocupó las primeras casillas en diferentes emisoras radiales del país.

En 2020, firman con el sello Waigy Records. Luego de esto, el grupo despuntó internacionalmente con las colaboraciones de otros artistas ya posicionados en el medio como Omy Alka, Lizzy Parra, Daniela Mejía, entre otros. 

En 2023, estrenaron un sencillo en el estilo del RKT titulado «Anda pa' sha», basado en la icónica frase del futbolista argentino Lionel Messi, y en su letra hace mención del esfuerzo y persistencia que se debe tener para lograr los sueños.

Discografía

Álbumes 

 2021: Me Three (EP)

Sencillos 

 2017: «Dios me dijo»
 2019: «We came back»
 2020: «TBT» 
 2021: «Me amas» (con Kev Miranda)
 2021: «Easy» (con Kev Miranda) 
 2022: «Soy tan feliz» (con Lizzy Parra y Domínico González) 
 2022: «No me fijo» 
 2022: «Dale con fe»
 2022: «Hasta la eternidad» (con Omy Alka)
 2023: «Freedom» (con Daniela Mejía)
 2023: «Anda pa sha»

Premios y nominaciones

Praise Music Awards

Otros reconocimientos 
 2022: Dúo o grupo urbano del año - Premios El Galardón Internacional

Referencias 

Compositores de Colombia
Cantantes de Colombia
Raperos de Colombia
Raperos cristianos